Zapodia (Bákó megye)
 Zapodia (Maros megye)